Tondo bezeichnet:
 Tondo, ein kreisrundes Bild
 Tondo (Philippinen), Stadt auf den Philippinen
 Einkaufszentrum in Hamburg-Tonndorf

Tondo ist der Familienname von
 Xavier Tondo (1978–2011), spanischer Radrennfahrer